B 193 bezeichnet:
 die Bundesstraße 193 in Deutschland
 die Faschina Straße in Österreich

Abkürzung